Schlenkenbach ist ein Gewässername:

 Schlenkenbach (Lübnitzbach), rechter Zufluss des Lübnitzbaches (zur Ölschnitz, zum Weißen Main) nach Zettlitz, Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schlenkenbach (Rot), linker Zufluss über den Mühlkanal der Gschwender Mühle der „Gschwender“ Rot (zur Lein bei Täferrot) nach Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schlenkengraben